A Barcelona, el barri xinès o barri xino, tal com era realment anomenat per castellanisme (mentre que administrativament s'anomenava "districte cinquè"), era un sector del Raval comprès, aproximadament, entre la Rambla, el Paral·lel, i el carrer Hospital. S'hi concentraven un gran nombre de prostíbuls i activitats relacionades amb la prostitució, afavorida per la proximitat del port i de la Rambla i també per la presència de la caserna de les Drassanes. La denominació "barri xino" té més a veure amb això que no pas amb la presència de ciutadans d'origen oriental, que no s'hi van començar a implantar de manera significativa fins a la fi del , per bé que als anys 30 del segle XX hi vinqué una petita comunitat xinesa. Aquesta denominació va fer fortuna a partir dels anys 20 del segle XX impulsada des del camp literari per autors com Francisco Madrid, Juli Vallmitjana, Alfons Vidal i Planas, Josep Maria de Sagarra, Jean Genet, André Pieyre de Mandiargues o Joan Llarch. Cal destacar així mateix els reportatges fotogràfics de Margaret Michaelis, Josep Badosa o Joan Colom. L'any 1927 es va estrenar al teatre Apol·lo una sarsuela anomenada La Reina del barrio Chino, amb llibret de Rafael Salanova i musica de Rafael Adam. Rossend Llurba també va escriure una cançó dedicada al barri. El 1937 es va estrenar la pel·lícula Barrios Bajos, que té el barri xino com a escenari

Entre els segles XIX i XX la realitat social d'aquest barri, el districte vermell de Barcelona, va estar molt marcada per la marginalitat i la pobresa, situació que es va mantenir pràcticament fins a la fi del franquisme i els primers anys de la transició. L'urbanisme democràtic va propiciar una sèrie de transformacions orientades a la millora de les condicions de vida dels habitants del barri i que van comportar, entre altres coses, el gradual desplaçament de la denominació "barri xino", plena de connotacions negatives, i la seva substitució per la d'El Raval. Una d'aquestes transformacions urbanístiques, l'obertura de la Rambla del Raval, va ser determinant per posar fi a la configuració tradicional del "barri xino" de Barcelona i, en definitiva, per a la seva desaparició.

A partir de les lleis contra la prostitució de l'any 1956 i per la mateixa evolució de la ciutat, aquesta activitat es va anar traslladant, en part, cap a la zona alta de Barcelona sota la cobertura de clubs, whiskeries, barres americanes, etc. D'aquesta manera, es va configurar un nou districte vermell que es va acabar anomenant "barri xino perfumat" en un sector de l'Esquerra de l'Eixample al voltant del final del carrer Urgell i el començament de l'avinguda de Sarrià però amb extensió cap a altres punts com l'entorn del carrer Rios Rosas.

Referències

Bibliografia 
 Paco VILLARː Historia y leyenda del Barrio Chino (1900-1992)ː crónica y documentos de los bajos fondos de Barcelona. Barcelonaː La Campana, 1996
 Joan SUBIRATS i Joaquim RIUSː Del Xino al Ravalː cultura i transformació social a la Barcelona central. Barcelonaː CCCB, 2004.

El Raval